14 jezior w Polsce:
 Jezioro Okrągłe – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, powiecie tucholskim, w gminie Śliwice
 Jezioro Okrągłe – staw w woj. małopolskim, w powiecie chrzanowskim, w gminie Babice
 Jezioro Okrągłe – jezioro w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Bakałarzewo
 Jezioro Okrągłe – jezioro w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Jeleniewo
 Jezioro Okrągłe – jezioro w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Suwałki
 Jezioro Okrągłe – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Lipnica
 Jezioro Okrągłe – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Kalinowo
 Jezioro Okrągłe – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Giżycko
 Jezioro Okrągłe – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Wydminy
 Jezioro Okrągłe – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Dąbrowno
 Jezioro Okrągłe – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Międzychód
 Jezioro Okrągłe – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Bierzwnik
 Jezioro Okrągłe – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Wierzchowo
 Jezioro Okrągłe – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Gryfino

Inne:
 Jezioro Okrągłe – alternatywna nazwa Ślepego Jeziora – jeziora w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w gminie Śliwice, leżące na terenie Borów Tucholskich

Zobacz też:
 Okrągłe Jezioro

Przypisy